Het ATP-toernooi van Cincinnati 2020 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 22 tot en met 29 augustus 2019 gespeeld. Door de coronapandemie werd het toernooi voor deze editie verplaatst van de Amerikaanse stad Cincinnati naar New York. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 
 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati